With You peut désigner :
 With You, le second single de Jessica Simpson sorti en 2003 ;
 With You, une chanson de Mariah Carey sortie en 2018.